Messias kan syfta på:

 Messias – en  titel med betydelsen "smord"/"den smorde"

Brasilien 

 Messias (kommun), Alagoas, 
 Messias (ort), Alagoas,